Месиљас има више значења:

 Месиљас (Тепезала), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Месиљас (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Месиљас (Метепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Месиљас (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Месиљас (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Месиљас (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Месиљас (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Месиљас, Ехидо Реформа (Консепсион дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику